Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier, se dispute du 23 au .

Lucie Šafářová remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Faits marquants 
 Tenante du titre et récente vainqueur de l'Open de Dubaï la veille du début du tournoi, Simona Halep déclare forfait.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Doha
Sport au Qatar en 2015
Tennis en février 2015